Złom – metalowe odpadki produkcyjne i nieużyteczne przedmioty metalowe nadające się jedynie do przerobu w piecach metalurgicznych (złomowanie)
 Złomem (przełomem) nazywa się też powierzchnię przedmiotu metalowego w miejscu jego przełamania
 Złom – określenie drzewa złamanego przez wiatr (wiatrołom) lub inne czynniki
 Złom – wyróżnienie, którym honorowany jest myśliwy w trakcie udanego polowania, oraz o ściśle z nim powiązany obyczaj składania hołdu strzelonej zwierzynie
 Złom – polski film fabularny z 2002
 Złom – odznaczenie łowieckie.